Гауденцио Кларетта (; ,  — , ) — итальянский историк.

Родился в знатной семье, получил юридическое образование. Был женат, имел четверых детей.

Автор целого ряда монографий, посвященных главным образом истории Савойского дома: «Storia della reggenza di Cristina di Francia, ducchessa di Savoia», «Storia del regno e dei tempi di Carlo Emmanuele II, duca di Savoia», «Le relazioni politiche e dinastiche dei principi di Savoia coi Margravi di Baden del secolo XV—XVIII, narrate su documenti inediti» и др.

В 1872 г. Кларетта был избран членом Туринской академии наук.

Литература 
 

Историки Италии
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту
Члены Туринской академии наук